Rusconi steht für: 

 Rusconi (Band), Schweizer Jazzband
 Rusconi (Adelsgeschlecht), adlige Familie aus Como

Rusconi ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Rusconi (1898–1969), argentinischer Paläontologe
 Filippo Rusconi (1844–1926), Schweizer Rechtsanwalt, Politiker, Tessiner Grossrat, Staatsrat und Nationalrat
 Giorgio Rusconi, Buchdrucker in Venedig (1500–1521)
 Giovan Antonio Rusconi († 1579), italienischer Architekt und Architekturtheoretiker
 Giuseppe Antonio Rusconi (1749–1817), Schweizer Militär, Politiker, Tessiner Grossrat und Staatsrat 
 Pierre Rusconi (* 1949), Schweizer Politiker (SVP)
 Rodolfo Rusconi (1802–1874), Schweizer Rechtsanwalt, Politiker, Tessiner Grossrat und Staatsrat
 Stefan Rusconi (* 1979), Schweizer Pianist und Komponist
 Stefano Rusconi (* 1968), italienischer Basketballspieler